Rudolf von Heuß, nemški general in vojaški zdravnik, * 1. februar 1875, † 31. maj 1949.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne